Nonhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Nonhoff (1903–1974), deutscher Ministerialbeamter
 Martin Nonhoff (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler 
 Sky Nonhoff (* 1962), deutscher Journalist, Schriftsteller und literarischer Übersetzer

Siehe auch:
 Nonnhof